|}

Die Bahnstrecke Bánréve–Dobšiná ist eine Bahnstrecke in Ungarn und der Slowakei. Sie führt von Bánréve in Ungarn über Tornaľa und Rožňava nach Dobšiná. Der grenzüberschreitende Abschnitt Bánréve–Abovce ist seit 1920 stillgelegt. Von Abovce bis Rožňava ist sie Teil der südslowakischen Eisenbahnmagistrale von Zvolen nach Košice.

Geschichte 

Die Bahnstrecke entstand einige Jahre nach dem Österreichisch-Ungarischen Ausgleich, als die Slowakei noch Teil des Königreichs Ungarn war. Damals wollte man die Erz- und Kupferlagerstätten sowie die Holz- und Eisenindustrie im Komitat Gemer und Kleinhont ans Eisenbahnnetz anschließen. 

Die Konzession wurde am 29. Juni 1870 einem vom Ferenc Pulzsky geleiteten Konsortium erteilt. Der eigentliche Bau begann 1871 unter der Leitung des Berliner Eisenbahnunternehmers Hermann Bachstein. Doch die Zahlungsunfähigkeit des Konsortiums bei anderen Bahnprojekten in Ungarn und Rumänien verlangsamte den Bau. Schließlich übernahm der Staat den Weiterbau und künftigen Betrieb im Gegenzug für eine „umgekehrte“ Garantie von der Seite des Konsortiums. Das Verkehrsministerium vergab den Bau erneut an Bachstein und trotz einer Pestepidemie im Jahre 1873 konnte die Bahnstrecke in zwei Teilen eröffnet werden: die Teilstrecke Bánréve–Pleissnitz–Rosenau wurde am 1. Mai 1874, die Reststrecke nach Dobšiná am 20. Juni 1874 dem Verkehr übergeben. Damals rechnete man mit einer Verlängerung Richtung Poprad oder Zipser Neudorf. In den 1880er Jahren übernahm die Ungarische Staatsbahn (MÁV) den Betrieb.

Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Vertrag von Trianon lag der größte Teil der Strecke auf dem Staatsgebiet der neu begründeten Tschechoslowakei. Von der übrigen Tschechoslowakei war sie nur über den ungarischen Bahnhof Bánréve erreichbar. Mit dem Bau des Verbindungsbogens von Lenartovce nach Abovce Ende 1920 wurde diese Situation behoben und der Abschnitt Abovce–Bánréve stillgelegt.

Nach dem Ersten Wiener Schiedsspruch war die Bahnstrecke zweigeteilt: Der Abschnitt Betliar–Dobšiná verblieb auf dem Staatsgebiet der Tschechoslowakei bzw. im Slowakischen Staat, südlich davon kam sie wieder zu Ungarn. Mit dem Bau der sogenannten Gemerer Verbindungsbahnen sollte wieder eine direkte Verbindung mit dem übrigen slowakischen Bahnnetz hergestellt werden. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs wurden sie jedoch nicht fertiggestellt und nach der Wiederherstellung der Vorkriegsgrenzen war der Bau nicht mehr nötig.

Einen gewissen Bedeutungsaufschwung erreichte die Teilstrecke Abovce–Rožňava, als sie Teil der südslowakischen Eisenbahnmagistrale wurde und nach der Fertigstellung der Strecke Turňa nad Bodvou–Rožňava im Jahr 1955 einen direkten Anschluss an die Ostslowakei erhielt.

Am 1. Januar 1993 ging die Strecke in Folge der Dismembration der Tschechoslowakei an die neu gegründeten Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) über. 

Am 2. Februar 2003 wurde der Personenverkehr auf der Teilstrecke Rožňava–Dobšiná stillgelegt.

Im Fahrplan 2013/2014 gibt es keine Nahverkehrszüge mehr. Es fahren täglich einige Schnellzüge, die an den Bahnhöfen Tornaľa, Plešivec und Rožňava halten. Güterverkehr findet noch statt.

Weblinks 
 Beschreibung der Kursbuchstrecke 160 auf vlaky.net (slowakisch)
 Beschreibung der Kursbuchstrecke 167 auf vlaky.net (slowakisch)
  und  Einzelheiten zur Strecke (slowakisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Slowakei